Izumi pode referir-se a:
 Izumi (Osaka), cidade japonesa da província de Osaka
 Izumi (Kagoshima), cidade japonesa da província de Kagoshima.
 Kyoka Izumi, escritor japonês.
 Província de Izumi, antiga província do Japão
 Shigechiyo Izumi, que já deteve o recorde de longevidade (120 anos).
 Shuhei Izumi, Ator japonês.
 Izumi, família de origem japonesa.

Desambiguação